Чукотский автономный округ по состоянию на 1 октября 2021 года включает 46 населённых пунктов, в том числе:
 8 городских населённых пунктов с городским населением (в списке  выделены оранжевым цветом), среди которых:
 3 города;
 5 посёлков городского типа с городским населением;;
 38 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2021 года).

Помимо этого, законодательно продолжают выделяться 13 иных населённых пунктов как посёлков городского типа, находящихся в стадии ликвидации с 2007 года, они не учитываются Росстатом как пгт и не имеют постоянного населения (в списке  выделены серым цветом)

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства АО: 1 городу окружного значения и 6 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 4 городских округа и 3 муниципальных района).

Численность населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения по состоянию на 1 октября 2021 года.

Город окружного значения (городской округ) Анадырь

Районы

Анадырский

Билибинский

Иультинский (городской округ Эгвекинот)

Провиденский (Провиденский городской округ)

Чаунский (городской округ Певек)

Чукотский

Карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

См. также 
 Административно-территориальное деление Чукотского автономного округа
 Городские населённые пункты Чукотского автономного округа

Примечания 

 
Чукотский